Санта Инес дел Монте има више значења:

 Санта Инес дел Монте (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Инес дел Монте (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Санта Инес дел Монте (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Инес дел Монте (Санта Инес дел Монте, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику